Stadtman ist der Familienname folgender Personen:

 Earl R. Stadtman (1919–2008), US-amerikanischer Biochemiker
 Thressa Stadtman (1920–2016), US-amerikanische Biochemikerin